Мегаплатанос — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Алмопия.
  — село в общине Локри.